Instituto de Medicina Tropical pode referir-se aos seguintes organismos de investigação científica:
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo — da Universidade de São Paulo, Brasil
Instituto de Higiene e Medicina Tropical — da Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Desambiguações de organizações